Rubidgea es un género extinto de gorgonópsidos terápsidos que vivieron durante el periodo Pérmico. Tenía caninos muy largos. Rubidgea alcanzaba una longitud de 2,4 m y un cráneo de 46 cm de longitud.

Clasificación
 

A continuación se encuentra un cladograma derivado del análisis filogenético de Gebauer (2007):

Véase también
 Lista de sinápsidos

Referencias 

Gorgonopsia
Sinápsidos del Pérmico